3 miejscowości w Polsce: 
 Pupki – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Turośl
 Pupki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jonkowo
 Pupki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Łukta